Atterberg puede referirse a:

 Kurt Magnus Atterberg, músico sueco; o
 Límites de Atterberg.